PIS steht für:
 Flughafen Poitiers-Biard (IATA-Code) in Frankreich
 Personalinformationssystem

Pis steht für:
 Pis, Gemeinde in Südfrankreich

PiS steht für:
 Prawo i Sprawiedliwość, nationalkonservative Partei in Polen

pis steht für:
 Pijin (ISO 639-3-Code)

Siehe auch:
 Pies
 Pisz
 Peace

Abkürzung